XV Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении проводился IAAF в Сопоте (Польша) c 7 по 9 марта 2014 года на Ergo Arena. В соревнованиях приняли участие 587 легкоатлетов из 141 страны мира. Был установлен один мировой рекорд — в мужской эстафете 4×400 метров (команда США).

У женщин на дистанции 1500 метров первоначально бронзовую медаль выиграла Рабабе Арафи из Марокко, но через час после награждения лишилась её, так как была дисквалифицирована за то, что во время бега заступила за пределы беговой дорожки.

Результаты

Мужчины 
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

 Результаты Ивана Ухова и Люкмана Адамса из России были аннулированы 1 февраля 2019 года решением Спортивного арбитражного суда. На основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова был сделан вывод, что спортсмены принимали допинг. Ухов лишился серебряной медали чемпионата в прыжке в высоту (2,38 м), а Адамс — чемпионского титула в тройном прыжке (17,37 м).

Женщины 
2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте IAAF 

2014